Cinema:
 El pacte (pel·lícula de 2006) (títol original: The Covenant), pel·lícula estatunidenca dirigida per Renny Harlin
 El pacte (pel·lícula de 2018) (títol original: El pacto), pel·lícula espanyola dirigida per Christophe Gans
 El pacte (pel·lícula de 2021) (títol original: Pagten), pel·lícula danesa dirigida per Bille August

 Vegeu també:
 El pacte dels llops